Благо́й Алекса́ндров Ива́нов (9 октября 1986, Сандански) — болгарский самбист, боец смешанного стиля, выступающий в тяжёлой весовой категории. Чемпион мира по боевому самбо, бронзовый призёр мирового первенства по спортивному самбо, чемпион Европы, мастер спорта международного класса. В профессиональных боях ММА участвует с 2007 года, известен по выступлениям на турнирах американской организации Bellator, финалист десятого сезона гран-при тяжеловесов Bellator.
Занимает 14 строчку официального рейтинга UFC в тяжёлом весе.

Биография 
Благой Иванов родился 9 октября 1986 года в городе Сандански Благоевградской области. Активно заниматься единоборствами начал в возрасте семи лет по наставлению отца, чемпиона Болгарии по самбо. Практиковал самбо и дзюдо в спортивном клубе «Локомотив», позже перешёл в ЦСКА. В настоящее время тренируется в клубе «Абсолют» в Софии.

Любительская карьера 
Первого серьёзного успеха в дзюдо добился в 2003 году, когда одержал победу на чемпионате балканских стран по дзюдо среди юниоров. Год спустя получил бронзовые медали на двух международных турнирах в Турции и Венгрии, ещё через год выиграл молодёжный чемпионат Болгарии и занял пятое место на молодёжном чемпионате Европы в Загребе. В 2007 году Иванов стал чемпионом Болгарии и балканских стран в тяжёлом весе на взрослом уровне, после чего занял седьмое место на молодёжном чемпионате Европы в Зальцбурге. Пытался пройти отбор на летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине, но не смог этого сделать, и вскоре прекратил выступать по дзюдо.

В самбо Иванов впервые заявил о себе в 2006 году на прошедшем в Софии чемпионате мира по спортивному самбо, где в полутяжёлом весе сумел дойти до стадии полуфиналов и получил награду бронзового достоинства. В 2008 году на мировом первенстве в Санкт-Петербурге выступал в тяжёлой весовой категории по боевому самбо и стал чемпионом, причём в полуфинале победил знаменитого россиянина Фёдора Емельяненко, а в решающем матче взял верх над немцем Яношем Штефаном. За это выдающееся достижение удостоен почётного звания «Мастер спорта Болгарии международного класса».

Профессиональная карьера 
Выступать в профессиональных боях по смешанным правилам Благой Иванов начал в 2007 году, в дебютном поединке техническим нокаутом победил соотечественника самбиста Камена Георгиева. Затем взял верх над ещё одним самбистом Янчо Димитровым, в то время как следующий его бой был признан несостоявшимся из-за поломки ринга. В 2009 году он получил приглашение от известного японского промоушена World Victory Road и съездил в Японию, где выиграл раздельным решением судей у местного бойца Кадзуюки Фудзиты, хоть и сломал себе обе руки в первом и втором раундах. В следующем году отметился ещё одной победой над болгарином Светославом Захарьевым в Софии.

Имея рекорд из четырёх побед без единого поражения, Иванов подписал долгосрочный контракт с престижной американской организацией Bellator, в дебютном бою техническим нокаутом победил американца Уильяма Пенна, затем принял участие в пятом сезоне гран-при тяжеловесов — в четвертьфинале задушил «гильотиной» другого американца Зака Дженсена. Также в 2011 году провёл один бой в России, досрочно победил ветерана ММА Рикко Родригеса.

В 2012 году в полуфинале гран-при тяжеловесов Bellator Иванов должен был встретиться с бразильцем Тиагу Сантусом, однако незадолго до боя в одном из ночных клубов Софии он получил тяжёлое ножевое ранение в область сердца, в результате чего оказался на грани жизни и смерти. Врачи в течение шести часов боролись за его жизнь, в общей сложности он провёл в коме 86 дней, но в итоге всё же пошёл на поправку и вернулся к тренировкам.

После почти двух лет реабилитации в 2013 году Благой Иванов всё же вернулся в профессиональный спорт и в двух рейтинговых боях Bellator одолел двух малоизвестных американцев, Мэнни Лару и Кита Белла. Принял участие в десятом сезоне гран-при тяжёлого веса: в четвертьфинале единогласным решением судей взял верх над Ричем Хейлом, в полуфинале болевым приёмом «американа» выиграл у Лавара Джонсона. В решающем финальном поединке встречался с россиянином Александром Волковым, бывшим чемпионом организации, и проиграл ему удушением сзади со спины, потерпев таким образом первое в профессиональной карьере поражение.

В 2015 году подписал контракт с американской организацией World Series of Fighting и в июне стал чемпионом в тяжёлом весе, победив «гильотиной» канадца Смеалинью Раму.

Статистика ММА (19-4-1) 

|Поражение
|align=center|19-5 (1)
| Марчин Тыбура
|Единогласное решение 
|UFC Fight Night: Льюис vs. Спивак
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-4 (1)
| Маркус Рожериу де Лима 
|Единогласное решение
|UFC 274
| 
|align=center|3
|align=center|5:00
| Финикс, Аризона, США
|
|-
|Поражение
|align=center|18-4 (1)
| Аугусто Сакаи
|Раздельное решение 
|UFC on ESPN: Woodley vs. Burns
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|18-3 (1)
| Деррик Льюис
|Раздельное решение 
|UFC 244
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Нью-Йорк, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-2 (1)
| Таи Туиваса
|Единогласное решение 
|UFC 238
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-2 (1)
| Бен Ротуэлл
|Единогласное решение 
|UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Винчита, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16-2 (1)
| Джуниор Дус Сантос
|Единогласное решение 
|UFC Fight Night Dos Santos vs Ivanov
|
|align=center|5
|align=center|5:00
| Бойсе, США
|
|-
| Победа
|align=center|16–1 (1)
| Кайо Аленкар
|Единогласное решение
|PFL: Fight Night
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Вашингтон, США
|
|-
| Победа
|align=center|15–1 (1)
| Шон Джордан
|TKO (удары)
|WSOF 35
|
|align=center|1
|align=center|1:43
| Нью-Йорк, США
|
|-
| Победа
|align=center|14–1 (1)
| Джош Коупленд
|Единогласное решение
|WSOF 31
|
|align=center| 5
|align=center| 5:00
| Машантукет, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-1 (1)
| Деррик Мехмен
|TKO (удары)
|WSOF 24
|
|align=center|2
|align=center|4:33
| Машантукет, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-1 (1)
| Смеалинью Рама
|Сдача (гильотина)
|WSOF 21
|
|align=center|3
|align=center|1:17
| Эдмонтон, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|11-1 (1)
| Александр Волков
|Сдача (удушение сзади)
|Bellator 120 (финал гран-при)
|
|align=center|2
|align=center|1:08
| Саутавен, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-0 (1)
| Лавар Джонсон
|Сдача (американа)
|Bellator 116 (полуфинал гран-при)
|
|align=center|1
|align=center|4:08
| Тамекула, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-0 (1)
| Рич Хейл
|Единогласное решение 
|Bellator 111 (четвертьфинал гран-при)
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Такервилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-0 (1)
| Кит Белл
|Сдача (удушение сзади)
|Bellator 109
|
|align=center|1
|align=center|3:59
| Бетлехем, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-0 (1)
| Мэнни Лара
|Сдача (гильотина)
|Bellator 99
|
|align=center|1
|align=center|1:17
| Тамекула, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-0 (1)
| Рикко Родригес
|TKO (отказ)
|Chekhov MMA Tournament
|
|align=center|3
|align=center|3:33
| Чехов, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0 (1)
| Зак Дженсен
|Сдача (гильотина)
|Bellator 52
|
|align=center|2
|align=center|2:35
| Лейк-Чарльз, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-0 (1)
| Уильям Пенн
|TKO (удары)
|Bellator 38
|
|align=center|1
|align=center|2:58
| Туника, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0 (1)
| Светослав Захариев
|Сдача (удушение сзади)
|Real Pain Challenge 9
|
|align=center|1
|align=center|3:33
| София, Болгария
|
|-
|Победа
|align=center|3-0 (1)
| Кадзуюки Фудзита
|Раздельное решение
|World Victory Road Presents: Sengoku 9
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
|Ничья
|align=center|2-0 (1)
| Илир Латифи
|Не состоялся (поломка ринга)
|Real Pain Challenge 2
|
|align=center|1
|align=center|0:55
| София, Болгария
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Янчо Димитров
|TKO (удары)
|Real Pain Challenge 1
|
|align=center|1
|align=center|2:31
| София, Болгария
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Камен Георгиев
|TKO (остановка углом)
|Fitness Mania
|
|align=center|1
|align=center|5:00
| Пазарджик, Болгария
|
|}

См. также 
 Действующие чемпионы мира по смешанным единоборствам

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Самбисты Болгарии
Бойцы смешанных единоборств Болгарии
Чемпионы мира по боевому самбо
Чемпионы Европы по самбо